Slovenija:

 Žirovski Vrh Sv. Antona, naselje u općini Gorenja vas - Poljane
 Žirovski Vrh Sv. Urbana, naselje u općini Gorenja vas - Poljane
 Žirovski Vrh (Žiri, Slovenija), naselje u općini Žiri